Fábián Tibor (1946–2006) válogatott labdarúgó
 Fábián Tibor (1952–1988) jogász, testnevelőtanár, szakíró
 Fábián Tibor (1974–) református lelkész, újságíró, publicista
 Fábián Tibor (?–2022) rockzenész, menedzser

Jegyzetek